Die UEFA Champions League 2000/01 war die 9. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 46. insgesamt.

Es nahm die Rekordzahl von 72 Mannschaften aus 48 Landesverbänden am Wettbewerb teil, wobei die Länder, die auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung vier, auf den Plätzen 4–6 drei und auf den Plätzen 7–15 zwei Mannschaften entsenden durften. Mit NK Brotnjo Čitluk war erstmals ein Vertreter aus Bosnien und Herzegowina am Start.

Das Finale fand am 23. Mai 2001 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand statt und wurde vom FC Bayern München gegen den FC Valencia nach einem 1:1 nach Verlängerung mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen. 

Das Endspiel bedeutete in zweierlei Hinsicht ein Novum: zum einen standen sich zum ersten und bislang einzigen Mal in der Geschichte des Wettbewerbs die jeweiligen Verlierer-Mannschaften der beiden Vorjahre gegenüber. Zum anderen wurden erstmals alle Tore im Spiel durch Elfmeter erzielt.

Modus 
Für die 1. Gruppenphase waren aus den Ländern auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung (Deutschland, Italien und Spanien) zwei Mannschaften qualifiziert und zwei starteten in der 3. Qualifikationsrunde, wobei Titelverteidiger Real Madrid nicht in der Quali-Runde, sondern gleich in der Gruppenphase einstieg. Aus England, Frankreich und den Niederlanden (Plätze 4–6) waren ebenfalls zwei Teams für die Gruppenphase gesetzt und je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Griechenland, Portugal und Russland (Plätze 7–9) waren je ein Team für die Gruppenphase gesetzt und je ein Team startete in der 3. Qualifikationsrunde. Dänemark, Kroatien, Österreich, Tschechien, die Türkei und die Ukraine (Plätze 10–15) entsandten je ein Team in die 2. und je ein Team in die 3. Qualifikationsrunde.

In der 1. Gruppenphase wurde in 8 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase. Die Drittplatzierten jeder Gruppe durften im UEFA-Pokal 2000/01 weiterspielen. In der 2. Gruppenphase wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Hier qualifizierten sich dann jeweils die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das Viertelfinale. In den Gruppenphasen galt bei Punktgleichheit folgendes:
 Punkte aus den direkten Spielen.
 Erzielte Tore in den direkten Spielen.
 Auswärtstore in den direkten Spielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
 Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
 Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 12. und die Rückspiele am 19. Juli 2000 statt.

|}

2. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 26. Juli und die Rückspiele am 2. August 2000 statt.

|}

3. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 7./8./9. und die Rückspiele am 22./23. August 2000 statt. Die Verlierer qualifizierten sich für die 1. Runde des UEFA-Pokals.

|}

1. Gruppenphase 
Die 16 Gewinner der 3. Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 9 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung sowie dem Titelverteidiger in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase; die drittplatzierten Mannschaften spielten in der 3. Runde des UEFA-Pokals 2000/01 weiter.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

2. Gruppenphase 
In jeder Gruppe qualifizierten sich die besten zwei Vereine für das Viertelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

K.-o.-Phase

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 3./4. und die Rückspiele am 17./18. April 2001 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 1./2. und die Rückspiele am 8./9. Mai 2001 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen

Eingesetzte Spieler FC Bayern München 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2000/01/FC Bayern München

Siehe auch 
 UEFA-Pokal 2000/01

Weblinks 
 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2000/01
 Spieldetails zur Saison 2000/01 auf fussballdaten.de

 
2000
Fußballsaison 2000/01